Валуевское сельское поселение — муниципальное образование в Ремонтненском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Валуевка.

Административное устройство 
В состав Валуевского сельского поселения входят:
 село Валуевка;
 хутор Вольный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Ремонтненского района